Svezia
 Råcksta – quartiere di Hässelby-Vällingby
 Råcksta – stazione della metropolitana di Stoccolma